17 – liczba naturalna
 17 – rok naszej ery
 17 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XVII – sonet Williama Szekspira

Inne 
 17 (Thetis) – planetoida

Zobacz też